Угьен Дорджи — бутанское двойное имя. Известные носители:
 Раджа Угьен Дорджи (1855—1916) представитель влиятельной бутанской семьи Дорджи, влиятельный бутанский политик в начале XX века, главный министр (Gongzim) Бутана с 1907 по 1916.
 Угъен Дорджи (род. в 1986 году) — бутанский политик,  с 2018 года.
  (род. в 1975 году) — бутанский политик, депутат НАБ 2008—2013, 2018—2023.
  (род. в 1992 году) — бутанский футболист.
 См. также 
 Бутанское имя

Бутанские имена